Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila en l'honneur de sainte Thérèse d'Avila :
 la cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila d’Amos au Canada ;
 la  de Bjelovar en Croatie ;
 la  de Caxias do Sul au Brésil ;
 la  de Požega en Croatie ;
 la cathédrale Sainte-Thérèse-d’Avila de Subotica en Serbie.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

ThérèseAvila
~